Натуральне число 1413
 1413 рік до нашої ери
 1413 рік нашої ери